Polana pod Wysoką (Pieniny)
 Polana pod Wysoką (Tatry)